David Bowman (piłkarz)
 David Bowman (polityk)
 dr David „Dave” Bowman — fikcyjny, główny bohater filmu 2001: Odyseja kosmiczna